Борша () — місто в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Борша () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Борша () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративний центр комуни Борша.
 Борша () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вледень.
 Борша () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Секедат.